Серина Уилямс трябваше да защитава титлата си, но отказа участие поради травма в крака, която продължава да лекува от средата на 2010 г. Ким Клейстерс спечели първи трофей от Острелиън Оупън в кариерата си и общо четвърти от Големия шлем след победа във финала над първата китайка, достигнала тази фаза на турнира, На Ли с 2:1 сета.

Поставени тенисистки

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия